Sanfratello – cognome italiano
 San Fratello – comune della città metropolitana di Messina
 Sanfratello o Sanfratellano – razza equina
 Ippolito Sanfratello – ex pattinatore italiano